

Сновськ — місто, Корюківський район, Чернігівська область,  адміністративний центр Сновської міської громади
 Сновськ — історичне місто (нині на території сучасного смт Седнів Чернігівського району Чернігівської області)
 Сновськ — залізнична станція Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці
 Сновськ — локомотивне депо на однойменній станції Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці 
 Сновськ — пункт контролю через державний кордон України з Білоруссю